Śruba ustawcza (lub śruba poziomująca) – część spodarki instrumentu geodezyjnego. 

Śruby ustawcze służą do poziomowania instrumentu geodezyjnego. Spodarka zawiera trzy śruby ustawcze rozmieszczone w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Takie rozmieszczenie śrub ustawczych umożliwia szybkie i dokładne spoziomowanie instrumentu geodezyjnego.

Bibliografia 
 

Instrumenty i sprzęt geodezyjny